Alexis est originellement un prénom masculin en français mais aussi dans d'autres langues comme l'allemand et l'anglais, déjà présent en latin (transcrit du grec ).

Sigle 

 ALEXIS (acronyme de l'anglais ) est un mini satellite scientifique expérimental développé par le Laboratoire national de Los Alamos, mis en orbite en 1993.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot alexis est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 En ethnologie, la Nation sioux nakota d'Alexis est une bande indienne de l'Alberta (Canada).

Culture et société

Littérature 
 Alexis ou le Traité du vain combat est le premier roman de Marguerite Yourcenar.
 Vie de saint Alexis est un poème hagiographique.

Musique 
 Alexis y Fido est un duo de reggaeton portoricain.

Transports 
 Alexis (1993-2003) est un système d'information de la RATP, ancêtre de SIEL.

Anthroponyme

Prénom 

 Alexis est un prénom masculin.
 Plusieurs saints chrétiens sont appelés .
 Alexis le Comique est un poète et dramaturge grec du , dont l'œuvre est presque totalement perdue.

Patronyme 

 Agathe Alexis (1943-), une comédienne, metteur en scène et directrice de théâtre français ;
 Charlesia Alexis (1934-2012), une militante et chanteuse chagossienne ;
 Enam Mendamo Alexis (1986-), un footballeur camerounais ;
 Gérald Alexis (?), un écrivain haïtien et historien de l'art ;
 Guillaume Alexis (~1425-1486), un poète et homme d'Église français de la fin du  ;
 Isabelle Alexis (1972-), une écrivaine et actrice française ;
 Jacques-Édouard Alexis (1947-), un homme politique haïtien ;
 Jacques Stephen Alexis (1922-1961), un écrivain haïtien ;
 Kim Alexis (1960-), une modèle et actrice américaine ;
 Paul Alexis (1847-1901), un romancier, auteur dramatique et journaliste français ;
 Wendell Alexis (1964-), un joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Willibald Alexis (1798-1871), un romancier allemand.

Pseudonyme 

 Alexis Sánchez, un footballeur chilien ;
 Dominique Vallet (1946–1977), un scénariste et dessinateur de bandes dessinées français ;
 José Alejandro Suárez Martín, un footballeur espagnol.

Toponyme

Canada 
 Alexis 133, une réserve indienne en Alberta ;
 Alexis Cardinal River 234, une réserve indienne en Alberta ;
 Alexis Elk River 233, une réserve indienne en Alberta ;
 Alexis Whitecourt 232, une réserve indienne en Alberta ;

États-Unis 
 Alexis, un village de l'Illinois.

Épithète spécifique